Voodoo in Japan är en live-DVD av Rolling Stones som spelades in 1995 i Japan (Tokyo Dome Arena)

Låtlista

 Not fade away  
 Tumbling dice  
 You got me rocking
 Live with me  
 Rocks off 
 Sparks will fly    
 I can't get no satisfaction
 Angie  
 Sweet Virginia  
 Rock and a hard place   
 Love is strong
 I go wild   
 Miss you    
 Honky tonk women  
 Before they make me run (Keith sjunger)
 Slipping away (Keith sjunger)   
 Sympathy for the devil  
 Monkey man   
 Street fighting man
 Start me up    
 It's only rock'n'roll (but I like it)
 Brown sugar    
 Jumpin' Jack flash

The Rolling Stones
Konsertfilmer